World Cyber Games 2009 (или WCG 2009) — десятый чемпионат мира по киберспорту World Cyber Games, проведённый с 11 по 15 ноября 2009 года в китайском городе Чэнду. В соревнованиях приняли участие более 600 участников из 65 стран мира. Призовой фонд чемпионата составил 500,000$.

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие игроки из 65 стран мира.

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 12 дисциплинам.

Шутер от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)

Автосимуляторы:
  TrackMania Nations Forever (1 на 1)
  Asphalt 4: Elite Racing (1 на 1)

Спортивные симуляторы:
  FIFA Soccer 09 (1 на 1)
  Carom3D (1 на 1)

Музыкальная игра:
  Guitar Hero: World Tour (1 на 1)

Логическая игра:
  Wise Star 2 (1 на 1)

Файтинг:
  Virtua Fighter 5 (1 на 1)

MMORPG:
  Red Stone (4 на 4)
  Dungeon & Fighter* (1 на 1)
* Организаторы WCG 2009 добавили эту игру в целях рекламы.

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

См. также 
 WCG RU Preliminaries 2009 — Российские отборочные.

Ссылки 
 Официальный сайт российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

2009